

Patronyme 
, ,  ou  est un nom de famille japonais comptant 5306 titulaires, principalement dans les préfectures d'Ōita et de Fukuoka. D'autres noms formés par les caractères 財津 incluent Zaizu, Saizu ou Takarazu. Les caractères 在津 peuvent aussi former le nom Aritsu, tandis que 才津 peut donner Saitsu ou Saizu. Une autre forme moins commune du nom est 戝津.

Personnalités 
 , présentatrice japonaise ;
 , comédien japonais ;
 , chanteur-compositeur-interprète japonais ;
 , érudit japonais ;
 , footballeur japonais ;
 , professeur allemand établi au Japon ;
 , chercheuse japonaise ;

Voir aussi

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais